Il doppio del British Hard Court Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Mariaan de Swardt e Ruxandra Dragomir erano le detentrici del titolo, ma solo la de Swardt ha partecipato in coppia con Katrina Adams.

La Adams e la de Swardt hanno battuto in finale 6–0, 6–4 Els Callens e Laurence Courtois.

Teste di serie
 Katrina Adams /  Mariaan de Swardt (campionesse)
 Jill Hetherington /  Kristine Radford (primo turno)
 Els Callens /  Laurence Courtois (finale)
 Kerry-Anne Guse /  Patricia Hy-Boulais (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

British Hard Court Championships 1996